

Biskupi ordynariusze

Zobacz też 
 diecezja nitrzańska

Linki zewnętrzne 
 

Słowaccy duchowni katoliccy

sk:Biskupstvo Nitra#Zoznam nitrianskych biskupov